Ciburial (Leles), een plaats in Indonesië
Ciburial (Cimenyan), een plaats in Indonesië
Ciburial (Cimanggu)